Plaats in Indonesië
 Pilang (Masaran), een plaats in het bestuurlijke gebied Sragen in de provincie Midden-Java
 Pilang (Randublatung), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Pilang (Kademangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java
 Pilang (Kanor), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Pilang (Wonoayu), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java